Масловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Масловское сельское поселение — в Джанкойском районе Республики Крым
 Масловское сельское поселение — в составе Куртамышского района, Курганская область
 Масловское сельское поселение — в составе Орловского района, Орловская область
 Масловское сельское поселение — в составе Вяземского района, Смоленская область
 Масловское сельское поселение — в составе Рыбно-Слободского района, Татарстан
 Масловское сельское поселение — в составе Торжокского района, Тверская область
 Масловское сельское поселение — в составе Уйского района, Челябинская область